Герб Бурунди — один из официальных символов государства Бурунди, принят в 1966 году.

Герб состоит из щита с тремя копьями. На щите изображён лев. Позади щита располагаются три пересекающихся традиционных африканских копья. Под щитом девиз Бурунди написан на ленте: Единство, работа, прогресс ().

Львиная морда на щите — символ власти. Львом (Нтаре) звали первого, полулегендарного, короля Бурунди (ок. XVII в.). Это же имя носили и несколько последующих королей. Три копья символизируют три основные этнические группы страны — хуту, тутси и пигмеев тва, говорящие на общем языке кирунди.

Описание

История герба

Примечания

Ссылки 
 Герб Бурунди на странице Heraldry of the World

Бурунди
Государственные символы Бурунди
Гербы с изображением головы льва
Гербы с изображением копья